Ayr kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Mount Ayr (Indiana); een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Mount Ayr (Iowa); een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Ayr (Nebraska); een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Ayr (North Dakota); een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Ayr (Schotland); een stad in Schotland
Station Ayr; een station in de Schotse stad Ayr
Station Newton-on-Ayr; een station in de Schotse stad Ayr
Ayr (Queensland); een plaats in de Australische staat Queensland